L'adjectif sanitaire désigne les activités relatives à la santé et l'hygiène.

Santé 
on utilise ce terme tout particulièrement dans la santé publique :
 Poste sanitaire mobile : établissement de soins provisoire
 Qualité sanitaire de la nourriture
 Sécurité sanitaire : gestion du risque concernant la santé
 Transport sanitaire : transport d'un malade ou d'un blessé vers une structure de soins
 Veille sanitaire : action de surveiller l’état de santé d'une population
 Vide sanitaire 
 Vigilance sanitaire : surveillances instaurées dans le cadre du dispositif de sécurité sanitaire.

Maison 
 Appareil sanitaire ou sanitaire : tout meuble ou équipement destiné aux sanitaires en particulier ou à une salle d'eau en général, comme un lavabo.
 Installation sanitaire
 Sanitaires : salle de bains, toilettes.

Voir aussi 

 Agence française de sécurité sanitaire (AFSS)
 Groupement de défense sanitaire (GDS)
 Institut de veille sanitaire (InVS), un institut ayant fusionné en 2016 en Santé publique France
 Agence française de sécurité sanitaire des aliments (Afssa), et Agence française de sécurité sanitaire de l'environnement (Afsset), deux agences ayant fusionné en 2010 dans l'Anses
 Direction départementale des affaires sanitaires et sociales (DDASS), et Direction régionale des affaires sanitaires et sociales (DRASS), jusqu'en 2010
 Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé, actuelle Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM)